BP використовується як акронім для:

 British Petroleum
 Пара основ ()
 Років тому ()

Акроніми